Тетима може бити:

 Тетима (Дервента), насељено мјесто у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Тетима (Тузла), насељено мјесто у општини Тузла, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ